Села:
 Бабенкове — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Бабенкове — Харківська область, Ізюмський район

Залізниця:
 Бабенкове — пасажирський залізничний зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці